Oberdahlhausen bezeichnet:

 Oberdahlhausen (Hückeswagen), ehemalige Hofschaft in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen
 Oberdahlhausen (Radevormwald), Hofschaft in Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Oberdahlhausen (Bochum), Gemarkung im Stadtteil Dahlhausen der Stadt Bochum